Vilseck steht für:

 Vilseck, Stadt im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Vilseck, Einöde in Erlbach (Oberbayern), Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Filseck